Supercoppa turca 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa turca 2018 – torneo di pallavolo maschile